Соревнования по фигурному катанию на Играх 1924 года проводились в третий раз в истории и впервые в рамках зимней олимпиады. Соревнования прошли с 28-го по 31 января 1924 года. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 29 фигуристов (16 мужчин и 13 женщин) из 11 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (4)
  (3)
  (6)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (5)
  (1)
  (1)

Медальный зачёт

Результаты

Мужское одиночное катание

Женщины

Пары

Факты 
 Это были I зимние игры, однако фигурное катание проходило до этого и на летних играх, но на играх в Шамони присутствовало рекордное количество спортсменов и рекордное количество спортивных делегаций из 11 стран.
 Вся олимпийская делегация Австрии состояла только из фигуристов.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1924 была Соня Хени из Норвегии, выступающая как одиночница, ей было на тот момент 11 лет и 295 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1924 был Герберт Кларк из Великобритании, выступающий как одиночник, ему было 44 года и 294 дня.

Ссылки 
 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Олимпийские игры
Соревнования на зимних Олимпийских играх 1924
1924 год в фигурном катании